Benson and Hedges Masters 1981 – nierankingowy turniej snookerowy rozegrany w dniach 2 – 8 lutego 1981 roku w Wembley Conference Centre w Londynie (Anglia).

Wzięło w nim udział 12 zawodników.

W finale turnieju reprezentant Irlandii Północnej Alex Higgins pokonał Walijczyka Terry’ego Griffithsa wynikiem 9–6.

Nagrody 
Zwycięzca: L 6 000

Łączna pula nagród: L20 500

Wydarzenia zawiązane z turniejem 
 Alex Higgins po raz czwarty z rzędu doszedł do finału turnieju Masters (1978 – zwycięzca, 1979 – II miejsce, 1980 – II miejsce).
 Najwyższy break turnieju to 136 punktów Walijczyka Terry’ego Griffithsa.
 Cały turniej w ciągu sześciu dni zgromadził łącznie 18 742 widzów, z czego sam finał oglądało 2 422.

Turniej główny 
Na podstawie:

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1980/1981

Przypisy 

1981 w sporcie
Masters